Babiaková ist der Familienname folgender Personen:

 Petra Babiaková (* 1977), slowakische Eishockeyspielerin
 Ulrika Babiaková (1976–2002), slowakische Astronomin
 Zuzana Babiaková (* 1978), slowakische Eiskunstläuferin